Het Nederlands kampioenschap dammen van 1930 telde tien deelnemers. De Nederlandse titel werd gewonnen door Johan Vos. Met 17 punten won hij zijn vierde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1930